Kletzen steht für
Kletzen (Krostitz), Ortsteil der Gemeinde Krostitz in Sachsen
Kletze (bairisch-österreichisch, meist plur.: Kletzen), siehe Dörrobst